S35 ou S-35 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Somua S35, un char moyen de la Seconde Guerre mondiale ;
 , un camion tactique de la Seconde Guerre mondiale.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne se débarrasser de ce produit et de son emballage qu’en prenant toutes précautions d’usage, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Route
  Voie rapide autrichienne S35 reliant Bruck an der Mur à Deutschfeistritz.

Train
  Ligne S35 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres